Glubokowski ist der Name von

 Michail Konstantinowitsch Glubokowski (* 1948), russischer beziehungsweise sowjetrussischer Fischerei-Wissenschaftler und Politiker
 Matwei Nikanorowitsch Glubokowski (1857–1903), russischer Journalist
 Nikolai Nikanorowitsch Glubokowski (1863–1937), russischer Theologe